Шевале, Антуан (Antoine Chevalet; ум. ок. 1530) — французский поэт.
 Шевале, Эмиль (; 1813é1894) — французский писатель.

См. также 
 Шевалье

Примечания